

Aardrijkskunde 
 Aron (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Aron (India), een stad in India
 Aron (rivier), een rivier in Frankrijk, zijrivier van de Loire
 Aron (Mayenne), een rivier in Frankrijk, zijrivier van de Mayenne
 Aron (Hășdate), een rivier in Roemenië
 Aron (Egypte), een rivier in Egypte
 Aron (Batee), een plaats in Indonesië
 Aron (Kuta Baro), een plaats in Indonesië

Overig 
 Aron (voornaam), een jongensnaam
 Pal Aron, Brits acteur
 Raymond Aron, Frans socioloog en filosoof
 Aron (Pokémon), een Pokémon uit de Japanse Anime